Ženská čtyřhra Gippsland Trophy 2021 probíhala v první polovině února 2021. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazené události v Melbourne Parku kvůli pandemii covidu-19.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal tchajwanské turnajové dvojky Chao-čching a Latishu Čanovy po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly šestou společnou trofej. Krejčíková vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Siniakovou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Bethanie Matteková-Sandsová (2. kolo)
  Andreja Klepačová /  Elise Mertensová (2. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (2. kolo)
  Laura Siegemundová /  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Anna Blinkovová /  Veronika Kuděrmetovová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Gippsland Trophy
Tenis v Austrálii v roce 2021
WTA Tour 2021